Kınık Höyük (Bilecik), grafheuvel in de Turkse provincie Bilecik
 Kınık Höyük (Niğde), grafheuvel in de Turkse provincie Niğde